Siódme niebo (ang. 7th Heaven) – amerykański serial telewizyjny produkowany przez CBS.

Serial opowiada o wielodzietnej rodzinie Camdenów: pastorze Ericu, jego żonie Annie oraz siódemce dzieci; Matcie, Mary, Lucy, Simonie, Ruthie oraz bliźniakach Samie i Davidzie. Akcja serialu rozgrywa się w fikcyjnym miasteczku Glenoak w Kalifornii.

W Polsce serial emitowany był najpierw przez telewizję RTL 7, a następnie przez TVP1 oraz przez krótki czas przez TVP3, TVS. W Stanach Zjednoczonych wyemitowano 11. sezonów serialu. W latach 1996–2006 „Siódme niebo” emitowano na kanale WB Television Network, a w latach 2006–2007 nadawano go na kanale CW Television Network. Od grudnia 2019 roku emisję serialu wznowiła TVP ABC.

Aktorzy i postacie 
 Stephen Collins jako Eric Camden
 Catherine Hicks jako Annie Camden
 Barry Watson jako dr Matt Camden (1996–2002; 2004–2005, 2006)
 David Gallagher jako Simon Camden (1996–2003; 2004–2006)
 Jessica Biel jako Mary Camden-Rivera (1996–2002, 2003, 2006)
 Beverley Mitchell jako Lucy Camden-Kinkirk
 Mackenzie Rosman jako Ruthie Camden
 Lorenzo Brino jako Sam Camden (2001–2007)
 Nikolas Brino jako David Camden (2001–2007)
 Chaz Lamar Shephard jako John Hamilton (1996–1999, 1999–2001)
 Maureen Flannigan jako Shauna (1999–2000)
 Adam LaVorgna jako Robbie Palmer (2000–2002)
 Geoff Stults jako Ben Kinkirk (2002–2003)
 George Stults jako Kevin Kinkirk (2002–2007)
 Ashlee Simpson jako Cecilla Smith (2002–2004)
 Rachel Blanchard jako Roxanne Richardson (2002–2004)
 Jeremy London jako Chandler Hampton (2002–2004)
 Scotty Leavenworth jako Peter Petrowski (2003–2004)
 Tyler Hoechlin jako Martin Brewer (2003–2007)
 Haylie Duff jako Sandy Jameson (2005–2007)
 Sarah Thompson jako Rose (2005–2006)
 Megan Henning jako Meredith Davis (2005)
 Happy jako pies Happy (Fortuna/Szczęściarz/Szczęściara)

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale obyczajowe
Seriale telewizyjne emitowane od 1996
Seriale telewizyjne zakończone w 2007
Programy telewizji The CW
Seriale wytwórni Paramount Television
Seriale wytwórni CBS Paramount Television
Programy telewizji The WB
Seriale wytwórni Spelling Television